Борови́к: 

 Боровик () — род грибов семейства Болетовые.
 Боровик, или Белый гриб () — съедобный гриб из рода Боровик.
 Боровик, или боровой кулик — редкое или устаревшее название вальдшнепа.
 Боровик — мифический персонаж, разновидность лешего.
 Боровик — польский лесной дух.

Фамилия 
 
 Боровик, Анатолий Васильевич (род. 1958) — посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа (с мая 2020).
 Боровик, Артём Генрихович (1960—2000) — российский журналист, сын Генриха Боровика.
 Боровик, Валерий Андреевич (1946—1992) — советский футболист, нападающий.
 Боровик, Василий Николаевич (1894—1981) — русский советский писатель.
 Боровик, Виталий Гаврилович (1864—1937) — украинский культурно-общественный деятель, публицист, фольклорист, поэт-переводчик.
 Боровик, Вячеслав Борисович (род. 1950) — российский промышленник и политик, член Совета Федерации (2001—2002).
 Боровик, Генрих Авиэзерович (род. 1929) — советский и российский журналист.
 Боровик, Дмитрий (род. 1974) — эстонский биатлонист.
 Боровик, Евгений Анатольевич (род. 1985) — украинский футболист, вратарь.
 Боровик, Екатерина Ивановна (род. 1948) — звеньевая, Герой Социалистического Труда.
 Боровик, Онисим (в монашестве Онисифор; 1769—1828) — епископ Русской православной церкви.
 Боровик, Паулина (, в монашестве сестра Мария Фелицита; 1905—1943) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Боровик, Сергей Кононович (1919—1993) — стрелок, гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Боровик, Фёдор Ильич (род. 1937) — советский архитектор, член-корреспондент Академии архитектуры Украины.
 Феодосий Боровик (ум. 1652) — униатский монах; русско-польский писатель и переводчик XVII века.

Составные фамилии 
 
 Павловская-Боровик, Вера Ильинична (1886—1975) — советская артистка оперы и драмы, педагог.

Топоним 
 Боровик — деревня в Серёдкинской волости Псковского района Псковской области России

См. также 
 Боровики
 Боровиков
 Парк имени Артёма Боровика — парк в Юго-Восточном административном округе Москвы.